Municipio de Caldwell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Caldwell (condado de Catawba, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Catawba.
 Municipio de Caldwell (condado de Appanoose, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Appanoose.
 Municipio de Caldwell (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Caldwell (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.
 Municipio de Caldwell (condado de Callaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Callaway.